Peta- (símbol)
 PETA, People for the Ethical Treatment of Animals
 PETA, Pemblea Tanah Aiv, Defensors de la Pàtria, Organització col·laboracionista d'Indonèsia sota ocupació japonesa